Beatrijs, legende uit de 14e eeuw
Beatrijs (hoorspel)
Beatrijs van Assendelft
Beatrijs van Nazareth, ook wel Beatrijs van Tienen
Beatrijs (tijdschrift), weekblad Libelle met katholieke rubrieken

Zie ook
Beatrice (doorverwijspagina)
Beatrix